Fontanelle kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Fontanelle (källa), Sicilien, 
 Fontanelle (ort i Italien, Abruzzo, Provincia di Teramo), 
 Fontanelle (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Caserta, lat 41,24, long 14,01), 
 Alimini Piccolo, sjö, Apulien, Provincia di Lecce, 
 Fontanelle, Veneto, kommun, Veneto, Provincia di Treviso, 
 Fontanelle (ort i Italien, Emilia-Romagna), Provincia di Parma, 
 Fontanelle (ort i Italien, Veneto, Provincia di Vicenza), 
 Fontanelle (ort i Italien, Umbrien), Provincia di Perugia, 
 Fontanelle (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Caserta, lat 41,31, long 14,41), 
 Fontanelle (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Avellino), 
 Fontanelle (ort i Italien, Abruzzo, Provincia di Chieti),

USA 

 Fontanelle (ort i USA), Iowa, Adair County, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar